Ingerl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ingerl (1973), deutscher Designer und Medienwissenschaftler, Hochschullehrer an der HTW Berlin
 Ignaz Ingerl (1751 oder 1752–1800 oder 1802), deutscher Bildhauer
 Kurt Ingerl (1935–1999), österreichischer Bildhauer

Ingerl steht für:
 Ingerl (Gemeinde Straden), Rotte in der Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark